Hagelsberg war oder ist der Name von geographischen Objekten:
 Hagelsberg, Dorf (bis 1938: Wallehlischken) im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, ab 1946: Iwaschewka, jetzt: Michailowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Hagelsberg, Dorf im Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, nach 1946 untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Hagelsberg (46 m), Berg der Danziger Höhe, seit 1945: Góra Gradowa, Grodzisko (Gdańsk), Stadtteil von Danzig, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Hagelsberg (Seulingswald) (326,9 m), Berg im Seulingswald, bei Ronshausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Hagelsberg (Oberheinriet) (ca. 325 m), Berg der Heilbronner Berge bei Oberheinriet, Gemeinde Untergruppenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hagelsberg (Flein) (265,5 m), Bergsporn der Heilbronner Berge über Flein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hagelberg
 Hangelsberg